Чорнухинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Російській імперії.

 Чорнухинська волость — волость Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії
 Чорнухинська волость — волость Лохвицького повіту Полтавської губернії